est une expression anglaise signifiant « à bout portant ». Elle peut faire référence à :

Jeu vidéo 

 , jeu vidéo d'arcade édité en 1994 ;
 , jeu vidéo sud-coréen édité en 2008.

Musique

Groupe 

 , groupe américain de rock sudiste/hard rock.

Chanson 

 , chanson de Bruce Springsteen présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de Bonfire sorti le  ;
 , album de Dub Pistols sorti le  ;
 , album de Nailbomb sorti le  ;
 , album de Point Blank sorti en .

Série télévisée 

 , série télévisée canadienne diffusée en 2002.

Cinéma 

 , titre original du Point de non-retour, film américain de John Boorman sorti en 1967 ;
 , titre original dUltime Recours, film américain de Matt Earl Beesley sorti en 1998 ;
 , titre anglais dÀ bout portant, film français de Fred Cavayé sorti en 2010.
 Point Blank , remake du précédent, film d'action réalisé par Joe Lynch, sorti en 2019.

Toponyme 

 Point Blank, une ville située au nord du comté de San Jacinto, au Texas, aux États-Unis.

Voir aussi